Диково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Диково — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Диково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Диково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Диково — упразднённое село в Глобинском районе Полтавской области.